Геррі Говелл (,  28 грудня 1932, Гамільтон — 9 березня 2019, там же) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Член Зали слави хокею з 1979 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1951 року в Хокейній асоціації Онтаріо (ОХА).

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 25 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Окленд Сілс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Нью-Йорк Голден Блейдс», «Нью-Джерсі Найтс», «Сан-Дієго Марінерс» та «Калгарі Ковбойс».

Загалом провів 1449 матчів у НХЛ, включаючи 38 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1967.
 Пам'ятний трофей Джеймса Норріса — 1967.
 Бронзовий призер чемпіонату світу — 1978.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Едмонтон Ойлерс» — 1990 (як скаут).

Статистика

Примітки

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Каліфорнія Голден-Сілс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Тренери «Міннесота Норт-Старс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ВХА‎
Члени зали слави хокею